Матчи СССР — США по лёгкой атлетике () проводились с 1958 по 1982 год поочерёдно в СССР и США; последний матч состоялся в 1985 году в Токио в рамках матча СССР — США — Япония.

Очки в каждом виде программы начислялись следующим образом: 1-е место — 5, 2-е место — 3, 3-е место — 2, 4-е место — 1, не закончившие дистанцию или не выполнившие ни одной зачётной попытки в прыжках и метаниях — 0.

В программу входили олимпийские дисциплины (в 1974 году эстафеты прошли на ярдовых дистанциях), за исключением мужских марафона, ходьбы на 50 км и женского пятиборья. С 1974 года мужское десятиборье также было исключено, и по многоборью проводились отдельные матчи.

История 
Договорённость о проведении легкоатлетических матчей СССР — США была достигнута во время летних Олимпийских игр 1956.

Первые матчи вызвали огромный интерес и получили в прессе название «матчи гигантов». О первом матче 1958 года на ЦСДФ был снят получасовой документальный фильм (режиссёр — А. Я. Рыбакова). На матче 1963 года присутствовал Н. С. Хрущёв — его пригласил приехавший в Москву для переговоров Аверелл Гарриман.

О том, насколько важное значение придавалось их организации и проведению обеими сторонами, могут служить отзывы в американской прессе о них как о «величайших матчах в мире» (world’s greatest dual meet) и заявления главного тренера сборной СССР Г. В. Коробкова о том, что «эти матчевые встречи с США для нас важнее Олимпийских игр»

Летом 1966 года встречи прервались в связи с эскалацией войны во Вьетнаме. Но уже в январе 1968 года, на 80-й ежегодной конференции Союза спортсменов-любителей США (AAU) в Новом Орлеане, президент союза Дэвид Мэтлин выступил с официальным заявлением о том, что союз намерен в дальнейшем организовывать двусторонние спортивные мероприятия с советскими спортсменами, что означало продолжение серии встреч.

Спортивные результаты 

 На наибольшем количестве матчей выигрывали индивидуальные виды
 Мужчины:
  Владимир Голубничий — 6 — 1959, 1962, 1964, 1969—1970, 1976 — ходьба 20 км
  Виктор Санеев — 6 — 1969, 1971, 1973—1976 — тройной прыжок
  Валерий Брумель — 5 — 1961—1965 — прыжки в высоту
  Ян Лусис — 5 — 1962—1965, 1969 — метание копья
  Ральф Бостон — 4 — 1961—1963, 1965 — прыжки в длину
 Женщины:
  Таисия Ченчик — 6 — 1958—1959, 1961—1963, 1965 — прыжки в высоту
  Тамара Пресс — 6 — 1959 — толкание ядра, 1961—1965 — толкание ядра, метание диска
  Надежда Чижова — 6 — 1969—1971, 1973—1974, 1976 — толкание ядра
  Фаина Мельник — 6 — 1971, 1973—1974, 1976—1978 — метание диска
  Людмила Брагина — 5 — 1969—1970, 1973 — бег 1500 м, 1974, 1976 — бег 3000 м
  Татьяна Щелканова — 4 — 1961—1963, 1965 — прыжки в длину
  Ирина Пресс — 4 — 1961—1963, 1965 — бег 80 м с барьерами
  Эльвира Озолина — 4 — 1961—1963, 1973 — метание копья

Примечания

Литература 
 
Легкоатлетические матчи СССР–США // Иванян Э. А. Энциклопедия российско-американских отношений. XVIII-XX века. — Москва: Международные отношения, 2001. — 696 с. — ISBN 5-7133-1045-0.